Iterator — поведенческий шаблон проектирования. Представляет собой объект, позволяющий получить последовательный доступ к элементам объекта-агрегата без использования описаний каждого из агрегированных объектов.

Например, такие элементы как дерево, связанный список, хеш-таблица и массив могут быть пролистаны (и модифицированы) с помощью объекта Итератор.

Перебор элементов выполняется объектом итератора, а не самой коллекцией. Это упрощает интерфейс и реализацию коллекции, а также способствует более логичному разделению обязанностей.

Особенностью полноценно реализованного итератора является то, что код, использующий итератор, может ничего не знать о типе итерируемого агрегата.

Конечно же, (в C++) почти в любом агрегате можно выполнять итерации указателем void*, но при этом:
 не ясно, что является значением «конец агрегата», для двусвязного списка это &ListHead, для массива это &array[size], для односвязного списка это NULL
 операция Next сильно зависит от типа агрегата.

Итераторы позволяют абстрагироваться от типа и признака окончания агрегата, используя полиморфный Next (часто реализованный как operator++ в C++) и полиморфный aggregate.end(), возвращающий значение «конец агрегата».

Таким образом, появляется возможность работы с диапазонами итераторов, при отсутствии знания о типе итерируемого агрегата. Например:

Iterator itBegin = aggregate.begin();
Iterator itEnd = aggregate.end();
func(itBegin, itEnd);

И далее:

void func(Iterator itBegin, Iterator itEnd)
{
 for( Iterator it = itBegin, it != itEnd; ++it )
 {
 }
}

Примеры

С#

PHP5

Пример итератора компоновщика на PHP5

Python

Rust

Шаблоны проектирования